Roland Garros puede referirse a:

 Roland Garros (1888-1918), aviador francés;
 Stade Roland Garros, estadio de tenis ubicado en París;
 Torneo de Roland Garros, torneo de tenis de los llamados de tipo abierto realizado anualmente en París, Francia; o
 Aeropuerto Roland Garros (RUN-FMEE), en Saint-Denis, Reunión.